BiP eller BIP kan syfta på:

 BIP – en tidigare svensk internetleverantör
 BIP – en svensk skulptör och keramiker, se Britt-Ingrid Persson
 BiP (App) – en turkisk snabbmeddelandeapplikation
 BiP (protein) – ett protein